Kargo steht für

 einen Begriff der kaufmännischen Fachsprache, siehe Frachtgut
 eine türkische Rockband in Istanbul, siehe Kargo (Band)
 ein Buch des Schriftstellers Thomas Brasch, siehe Thomas Brasch#Werke
 ein Dorf in Burkina Faso, siehe Kargo (Burkina Faso)
 ein Album der deutschen Band Kraftklub, siehe Kargo (Album)

Siehe auch:

Cargo